Rhizophora är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhizophora ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Rhizophora